Le nom  (destin en anglais) peut désigner :

Musique

Chanson 
 Destiny, chanson des Jacksons présente sur l'album éponyme sorti le  ;

Album 
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Cinéma 
 , titre anglais des Trois Lumières (Der müde Tod), film muet allemand de Fritz Lang sorti en 1921 ;
 , film de Reginald Le Borg et partiellement Julien Duvivier sorti en 1944 ;
 , titre anglais des Destin (Al-Massir), film franco-égyptien de Youssef Chahine sorti en 1997.

Télévision 
 , titre original de Destinée, vaisseau spatial dans la série télévisée Stargate Universe ;
 , titre original de Destin,  de la  dAngel ;
 , titre original de Destinée,  de la  de  ;
 , titre original de Le Destin de Tessa,  de la  de Tessa à la pointe de l'épée ().

Autres 

 , jeu vidéo de tir en vue à la première personne ;
 Destiny, laboratoire américain de la Station spatiale internationale.
 DESTINY+, une sonde spatiale du programme spatial japonais

Homonymie de titre